Leban ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Leban (1908–1941), österreichischer Eisschnellläufer, Moderner Fünfkämpfer und Leichtathlet
 Luka Leban (* 1992), slowenischer Skispringer
 Patrik Leban (* 1989), slowenischer Handballspieler